Abha () ist die Hauptstadt der Provinz Asir im Südwesten Saudi-Arabiens. Sie hat etwas mehr als 200.000 Einwohner (Volkszählung 2004: 201.912 Einw., Berechnung 2012: 286.234 Einw.).

Geographie 

Die Stadt liegt auf 2200 Metern Höhe auf einer Ebene am westlichen Rand vom Hedschas-Gebirge. Sie wird von mehreren hohen Bergen umgeben und befindet sich unweit vom grünen Tal des Wadi Abha, das von Gärten und Feldern ausgefüllt wird. 

Die Entfernung zum Roten Meer im Westen beträgt 80 Kilometer, bis nach Riad im Nordosten sind es 850 Kilometer.

Geschichte 
Abha wurde nach Ende des Ersten Weltkrieges von der osmanischen Herrschaft befreit und geriet 1920 durch Abd al-Aziz ibn Saud unter Kontrolle der Wahhabiten, einer besonders sittenstrengen islamischen Bewegung.

Sehenswürdigkeiten 
Im größten der vier Stadtteile befindet sich eine alte Festung.

Verkehr 
Der Flughafen Abha ermöglicht Flugverbindungen mit Dammam, Dschidda, Dschāzān, Kairo, Riad, Scharura und Ta'if. Die 1979 fertiggestellte Küstenstraße verbindet Abha mit Dschidda.

Klimatabelle

Weblinks

Nachweise 

 
Ort in Saudi-Arabien
Hauptort einer Verwaltungseinheit